Sibirski jezik je umjetni jezik, po naravi je inačica ruskog jezika.

Istočnoslavenski jezici
Umjetni jezici